No Exit () — седьмой студийный альбом американской группы Blondie, выпущенный в феврале 1999 года и ставший первым альбомом после The Hunter, выпущенного в 1982 году. Альбом достиг № 3 в музыкальных чартах Великобритании, где он, получив статус золотого, был издан в количестве более ста тысяч экземпляров. Хит-сингл из этого альбома «Maria» достиг верхней строчки национального хит-парада Великобритании.

Об альбоме 
Как было характерно для альбомов Blondie, No Exit содержит разные жанры, включая поп, регги и хип-хоп. Mike Chapman спродюсировал демоверсии альбома, но в конце концов No exit был спродюсирован Крейгом Леоном (Craig Leon).

Песня «Out in the Streets», включенная в альбом, — кавер-версия хита The Shangri-Las. Blondie записала её ещё в 1975, когда они пытались заключить сделку с записывающей компанией (1974—1975 — время, когда группа только начинала выступать и её знали немногие). Демоверсия (её длина — 2:20, в то время как длина песни в альбоме No Exit — 3:03) была включена в антологию (вышедшую в 1994) Платиновая Коллекция (группа Blondie) и позднее была включена в 2001 в цифровое издание альбома Blondie (первый альбом группы).

No Exit «подарил» Великобритании два сингла: вышеупомянутый № 1 хит «Maria» и «Nothing Is Real but the Girl», который достиг № 26 в Великобритании. Третий сингл (его название такое же как и у альбома — «No Exit»), который Blondie записала совместно с Mobb Deep, Coolio, U-God & Inspectah Deck объединяет классику, хип-хоп, рок и рэп, был реализован в США.

Список композиций 
 «Screaming Skin» (Дебора Харри, Роми Эшби, Крис Стейн, Ли Фокс) — 5:35
 
 «Forgive and Forget» (Крис Стейн) — 4:31
 
 «Maria» (Джимми Дестри) — 4:51
 
 «No Exit» (Джимми Дестри, Дебора Харри, Роми Эшби, Кулио, Крис Стейн) — 4:51
 
 «Double Take» (Дебора Харри, Крис Стейн) — 4:12
 
 «Nothing Is Real but the Girl» (Джимми Дестри) — 3:13
 
 «Boom Boom in the Zoom Zoom Room» (Дебора Харри, Роми Эшби, Клем Барк, Кэти Вэлентайн, Дэнни Фриман) — 4:08
 
 «Night Wind Sent» (Дебора Харри, Роми Эшби, Ли Фокс, Крис Стейн) — 4:40
 
 «Under the Gun (For Jeffrey Lee Pierce)» (Крис Стейн) — 4:09
 
 «Out in the Streets (The Shangri-Las cover)» (Ellie Greenwich, Jeff Barry) — 3:03
 
 «Happy Dog (For Caggy)» (Дебора Харри, Роми Эшби, Крис Стейн) — 3:24
 
 «The Dream’s Lost on Me» (Роми Эшби, Дебора Харри, Крис Стейн) — 3:19
 
 «Divine» (Клем Барк, Кэти Вэлентайн) — 4:14
 
 «Dig up the Conjo» (Джимми Дестри, Крис Стейн, Дебора Харри) — 4:55

Бонусные треки первое издание США и Канады

 «Dreaming» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 3:22
 
 «Call Me» (Выступление в 1998) (Харри) — 4:47
 
 «Rapture» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 7:07

Бонусные треки (Австралия)

 «Call Me» (Выступление в 1998) (Харри) — 4:47
 
 «Rapture» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 7:07
 
 «Heart of Glass» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 6:49

Бонусные треки 2CD издание Великобритания и Германия

 «Call Me» (Выступление в 1998) (Харри) — 4:47
 
 «Rapture» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 7:07
 
 «Dreaming» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 3:22
 
 «Heart of Glass» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 6:49

Бонусные треки Южная Африка и Великобритания (2001-повторное издание)
 «Call Me» (Выступление в 1998) (Харри) — 4:47
 «Rapture» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 7:07
 «Dreaming» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 3:22
 «Heart of Glass» (Выступление в 1998) (Харри, Стейн) — 6:49

Бонусный трек (Япония)

 «Hot Shot» (Borusiewicz, Kahn) — 3:46

Участники записи 
 Дебора Харри — вокал
 Крис Стейн — гитара
 Клем Барк — ударные
 Джимми Дестри — клавишные

 Дополнительный персонал
 Лайгт Фокс — бас-гитара
 Пол Карбонара — ритм-гитара

Приглашенные участники записи
 Ли Фокс — бас-гитара
 Пол Карбонара — ритм-гитара

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы Blondie